Rajdek – mała wyścigówka (ang. Roary the Racing Car, 2008-2017) – amerykańsko-brytyjski serial animowany, którego premiera miała miejsce 18 października 2008 roku. W Polsce premiera odbyła się 2 lutego 2010 roku na antenie MiniMini+. Od 30 grudnia 2013 roku serial jest emitowany na kanale Nickelodeon Polska, TVP ABC oraz Nick Jr. Polska. Serial został wyprodukowany przez HiT Entertainment, producenta seriali takich jak: Yoko! Jakamoko! Toto!, Moonacre, Bob Budowniczy, Fifi, Wobbly Land, Kacper i Pingu.

Fabuła 
Serial opisuje przygody małej wyścigówki o imieniu Rajdek i jego przyjaciół.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2017
Seriale telewizyjne HiT Entertainment